Шилінг — розмінна монета.
  — хатина (група хатин), що будувалися в диких або відокремлених місцях на пагорбах і в горах Шотландії та Північної Англії.

Прізвище 
 Шилінг Йосип Михайлович — загиблий учасник Євромайдану. Герой України.

Див. також 
 Шиллінг